Sakae peut désigner au Japon :

 Sakae, bourg de la préfecture de Chiba ;
 Sakae, village de la préfecture de Nagano ;
 Sakae, quartier de la ville de Nagoya ;
 Sakae, station du métro de Nagoya ;
 Sakae-ku, arrondissement de la ville de Yokohama.